Marga Marga ist der Name folgender geografischen Objekte:

 Provinz Marga Marga, Verwaltungseinheit der Region Valparaíso, Chile, Südamerika
 Río Marga Marga, Fluss in Chile, fließt durch die pazifische Stadt Viña del Mar

Siehe auch:
 Marga (Begriffsklärung)